Gian Mario Pollero – pittore futurista italiano
 Julio Pollero –  violinista, pianista, compositore e direttore d'orchestra uruguaiano
 Rodrigo Pollero – calciatore uruguaiano, attaccante